

Histoire 
En 1712, Bataille de Denain, victoire de la France sur l'Autriche et les Pays-Bas 
 La Bataille de Denain, tableau de 1839
 Boulevard de Denain à Paris

Patronyme 
 
 Pauline Denain (1823 - 1892), actrice de théâtre
 Victor Denain (1880 - 1952), général de l'armée de l'air dans les années 1930
 Allée du Général-Denain à Paris
 Wauchier de Denain, écrivain du

Toponyme 
 Denain, ville du Nord-Pas-de-Calais, en France
 Aérodrome de Valenciennes - Denain
 Abbaye de Denain
 Sainte Renfroie de Denain au 
 Association sportive Cail Denain Voltaire Porte du Hainaut
 Canton de Denain
 Gare de Denain
 Grand Prix de Denain, course cycliste : Grand Prix de Denain 2012, Grand Prix de Denain 2011
 Ligne de Denain à Saint-Amand-les-Eaux
 Musée d'Archéologie et d'Histoire locale de Denain
 Tennis Club Municipal de Denain

 Wavrechain-sous-Denain, ville du Nord-Pas-de-Calais, en France

 Rivière Denain, un affluent de la rivière Chochocouane, coulant dans Senneterre (ville) et Réservoir-Dozois, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme